Il doppio del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Robert Lindstedt e Jean-Claude Scherrer che hanno battuto in finale Juan Ignacio Carrasco e Josh Goffi 6-2, 4-6, 7-65.

Teste di serie 

 Juan Ignacio Carrasco /  Josh Goffi (finale)
 Zeng Shaoxuan /  Zhu Ben-qiang (primo turno)

 Santiago González /  Alejandro Hernández (quarti di finale)
 Daniel Kiernan /  David Sherwood (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2004